Daimon lub dajmon może oznaczać:
 Demon (z gr. daimōn) – pojęcie w mitologii i religioznawstwie, jedna z nazw diabła
 patrz też: Demon (ujednoznacznienie)
 Daimonion (z gr. daimōn) – głos bóstwa, sumienie w filozofii starożytnej
 patrz też: Daimonion (ujednoznacznienie)
 bohaterowie mangi i anime:
 Daimon Masaru, Daimon Suguru, Daimon Chika – patrz: Digimon
 Dajmon (dajmona) – ludzka dusza uosobiona w postaci zwierzęcia (w cyklu powieści Mroczne materie Philipa Pullmana)
 Daimon Frey – główny bohater cyklu powieści Siewca Wiatru i Zbieracz Burz Mai Lidii Kossakowskiej – patrz: Abaddon (postać biblijna)
 Daimon – przywódca Nauru w latach 1927-1930